William English peut désigner:

 William English, médecin anglais ;
 William English (?-1778), poète irlandais ;
 William E. English (1850-1926), homme politique américain ;
 William Hayden English (1822-1896), homme politique américain ;
 William John English (1882-1941), récipiendaire irlandais de la Victoria Cross ;
 William English (alias Bill English) (1929-), co-créateur de la souris informatique ;
 William English Kirwan (1938-), chancelier de l'USM ;
 William English Walling (1877-1936), activiste américain.

Voir aussi
 Bill English (1938-), ingénieur informatique américain ;
 Bill English (1961-), homme politique néo-zélandais ;
 Bill English (1980-), acteur américain.

Notes et références